Пытцам — название населённых пунктов:

Россия 
 Пытцам — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.
 Пытцам — деревня в Увинском районе Удмуртии.